У́лица Шаумя́на — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Улица Шаумяна — улица в Астрахани.
 Улица Шаумяна — улица в Екатеринбурге.
 Улица Шаумяна — улица в Кисловодске.
 Улица Шаумяна — прежнее (в 1939—1996) название Рашпилевской улицы в Краснодаре.
  — улица в Красном Сулине.
 Улица Шаумяна — улица в Липецке (Дачный).
 Улица Степана Шаумяна — улица в Орле.
 Улица Шаумяна — улица в Ростове-на-Дону.
 Улица Шаумяна — улица в Славянске-на-Кубани.
 Улица Шаумяна — улица в Сочи.
 Улица Шаумяна — улица в Туапсе.
 Улица Шаумяна — улица в Уфе.
 Улица Шаумяна — улица в Челябинске.

Украина 
 Улица Шаумяна — прежнее название улицы Архитектора Дольника в Днепре.
 Улица Шаумяна — улица в Донецке.
 Улица Шаумяна — прежнее название Гетманской улицы в Запорожье.
 Улица Шаумяна — прежнее название улицы Ольги Кобылянской в Каменском.
 Улица Шаумяна — прежнее название улицы Сергея Параджанова в Киеве.
 Улица Шаумяна — прежнее название улицы Семьи Шильманов в Кривом Роге.
 Улица Шаумяна — прежнее название Камышовой улицы в Харькове.

См. также 
 Проспект Шаумяна